Робе́йси Эло́й Рами́рес Карраса́на (; род. 20 декабря 1993, Сьенфуэгос, Куба) — кубинский боксёр-профессионал, выступающий в легчайшей, во 2-й легчайшей, и в полулёгкой весовых категориях. Выступал за сборную Кубы (2010—2018), двукратный олимпийский чемпион (2012, 2016), чемпион Панамериканских игр, чемпион летних юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, неоднократный победитель национального первенства в любителях.

Биография 
Робейси Рамирес родился 20 декабря 1993 года в городе Сьенфуэгос.

Любительская карьера 
Первого серьёзного успеха на ринге добился в 2009 году, когда в наилегчайшем весе выиграл юниорский чемпионат мира в Ереване, а также стал чемпионом Панамериканских игр среди юниоров. Год спустя дебютировал на взрослом первенстве Кубы, где выиграл бронзовую медаль, и съездил на юношеские Олимпийские игры в Сингапур, завоевав там золото. В 2011 году был лучшим в зачёте национального чемпионата, побывал на чемпионате мира в Баку — дошёл до стадии четвертьфиналов и там проиграл россиянину Михаилу Алояну. Кроме того, в этом сезоне завоевал золотую медаль на Панамериканских играх в Гвадалахаре.

Благодаря череде удачных выступлений в 2012 году Рамирес удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Лондоне, где сенсационно взял верх над всеми своими соперниками, в том числе над такими известными боксёрами как Эндрю Селби, Майкл Конлан и Нямбаярын Тогсцогт в четвертьфинале, полуфинале и финале соответственно. Получив олимпийское золото, в 2013 году перешёл в легчайшую весовую категории и в очередной раз выиграл первенство Кубы, победив признанного лидера в этом весе Ласаро Альвареса.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро вновь завоевал золотую медаль, уже в весовой категории до 56 кг, в финале победив по очкам американца Шакура Стивенсона.

В июле 2018 года Рамирес покинул расположение сборной команды Кубы во время тренировочных сборов в Мексике и отбыл в неизвестном направлении, что кубинские спортивные чиновники назвали предательством команды.

Профессиональная карьера 
В мае 2019 года Рамирес перешел в профессиональный бокс и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank. Глава Top Rank Боб Арум сообщил, что Рамирес будет выступать в полулегком весе и что он считает его большим талантом, и возлагает на него такие же большие надежды, как на другого двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко, который начал свою профессиональную карьеру с Top Rank в 2013 году.

Дебютный профессиональный бой 
10 августа 2019 года Рамирес дебютировал на профессинальном ринге в полулёгком весе (до 57,2 кг) с сенсационного поражения американскому опытному джорнимену Адану Гонсалесу (4-2-2, 2 КО). В начале 1-го раунда кубинец зевнул левый хук, и неудержав равновесие, коснулся перчатками пола, и судья отсчитал нокдаун. Второй раунд получился конкурентным с небольшим преимуществом Рамиреса. Последующие два раунда прошли в равной борьбе, где у обоих боксёров были успешные моменты. Кубинец боксировал в непривычной для себя манере. Много пропускал, совершенно забыл про джеб, бросаясь с неподготовленными и сумбурными атаками, явно желая поквитаться за ранний нокдаун, чем и удалось воспользоваться Гонсалесу. Мнение судей разделились. Двое отдали победу Гонсалесу (39-36), (40-35), третий же увидел победу Рамиреса 39-37. После боя Рамирес заявил, что не согласен с вердиктом судей, посчитав, что он выиграл бой.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Robeisy Ramirez — страница на сайте tapology.com
 Робейси Рамирес — страница на сайте vRINGe.com
 Робейси Рамирес — страница на сайте Ringside24.com
 Новости на сайте AllBoxing.Ru
 

Боксёры Кубы
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры второй наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Олимпийские чемпионы от Кубы
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы Панамериканских игр по боксу